Гринблат — еврейская и немецкая фамилия.
 Гринблат, Ариана (Ариана Роуз, род. 1985) —  американская эстрадная певица в стиле ритм-энд-блюз.
 Гринблат, Карл Харви (род. 1972) — американский мультипликатор, сценарист, режиссёр и продюсер.
 Гринблат, Кристиан Людвигович (1891—1939) — советский государственный и партийный деятель.
 Гринблат, Моисей Яковлевич (1905—1983) — белорусский советский фольклорист, этнограф и историк, преподаватель.
 Гринблат, Ромуальд Самуилович (1930—1995) — российско-латвийский композитор.
 Гринблатт, Стивен
 Гринблат, Элиза (1888—1975) — американская еврейская поэтесса и песенник.